Леон Новаковский  ( Leon Nowakowski, род. 28.06.1913, Бытонь, Польша — ум. 31.10.1939, Пётркув-Куявски, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы.

Биография 
Окончил Высшую Духовную семинарию и 20.06.1937 года был рукоположен в священника, после чего продолжил богословское образование в Люблине. В 1938 году поступил в Папский Григорианский университет в Риме. Начало Второй мировой войны, проводя духовные упражнения в Польше. Заменил арестованного настоятеля католического прихода в Бытоне. 24 октября 1939 года был арестован Гестапо во время проведения богослужения и препровождён в город Пётркув-Куявски. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1939 года был расстрелян в городском парке.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Источник 
 Tomasz Kaczmarek, Błogosławiony ksiądz Leon Nowakowski. Włocławe, Wydaw. Duszpasterstwo Rolników, 2001, ISBN 83-88743-24-4
 Roberto Olivato, Sacrari, santi patroni e preghiere militari, Edizioni Messaggero, 2009, стр. 312

Ссылки 
 Индекс святых 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши